Spuisluis, een term uit de waterhuishouding
 Spui (water), een rivier in de Zuid-Hollandse delta
 Spui (Amsterdam), een plein in Amsterdam
 Spui (Den Haag), een straat in Den Haag
 Spui (tramstation), een ondergronds station in de Haagse tramtunnel
 Spui (Terneuzen), een dorp in de gemeente Terneuzen
 Groot Spui (Brussel)
 Oud Spui (Brussel)